Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 2018 – 25. edycja mistrzostw świata w lotach narciarskich, przeprowadzona w dniach 19–21 stycznia 2018 na Heini-Klopfer-Skiflugschanze w niemieckim Oberstdorfie. Były to szóste w historii zawody tej rangi rozgrywane w tym miejscu (poprzednio w 1973, 1981, 1988, 1998  i 2008).

Decyzję o wyborze Oberstdorfu na gospodarza Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 2018 ogłoszono 5 czerwca 2014 podczas kongresu FIS w Barcelonie. Niemiecka miejscowość była jedyną, która ubiegała się o organizację tego wydarzenia.

Tytułów mistrzowskich, wywalczonych w MŚ 2016 na Kulm bronili Peter Prevc i reprezentacja Norwegii.

Przebieg zawodów 
Złoto w konkursie indywidualnym wywalczył Norweg Daniel-André Tande, srebro Kamil Stoch, a medal brązowy Richard Freitag. Obrońca tytułu Peter Prevc sklasyfikowany został ostatecznie na szóstym miejscu. Na końcową klasyfikację generalną złożyły się trzy skoki. Czwarta seria konkursowa została odwołana z powodu zbyt silnego wiatru.

Tytuł wśród drużyn obroniła reprezentacja Norwegii. W mistrzowskim składzie nastąpiły dwie zmiany, a mianowicie nieobecny Kenneth Gangnes oraz Anders Fannemel zostali zastąpieni Robertem Johanssonem oraz Andreasem Stjernenem. Z ponad 46-punktową przewagą pokonali oni reprezentantów Słowenii, w składzie: Jernej Damjan, Anže Semenič, Domen i Peter Prevc. Brązowy medal wywalczyła reprezentacja Polski ze stratą ponad dwudziestu trzech punktów do miejsca drugiego. Drużynę reprezentowali Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki oraz Kamil Stoch. W zawodach wystąpiło osiem drużyn.

Wyniki

Kwalifikacje (19.01.2018)

Konkurs indywidualny (19–20.01.2018)

Konkurs drużynowy (21.01.2018)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Skoki narciarskie w Niemczech
Sezon 2017/2018 w skokach narciarskich
2018 w Niemczech
Sport w Oberstdorfie